Епика може да се отнася до:

 Епическа литература
 Епика (група)